Vreemdeling in een vreemd land - een boek van Robert Heinlein, met oorspronkelijke titel Stranger in a Strange Land
Stranger in a Strange Land (Iron Maiden) - een single van Iron Maiden